Миленки — название населённых пунктов в России:
 Миленки — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Миленки — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.